Il singolare del torneo di tennis Jakarta Challenger 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Claudio Pistolesi che ha battuto in finale Simon Youl 1-6, 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Mark Koevermans (quarti di finale)
 Jacco Eltingh (quarti di finale)
 Jean-Philippe Fleurian (secondo turno)
 Claudio Pistolesi (Campione)

 Martin Střelba (quarti di finale)
 Leonardo Lavalle (primo turno)
 Simon Youl (finale)
 Tomáš Anzari (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Jakarta Challenger 1992